Con el nombre de Erik Magnusson son conocidos:
 Erik II Magnusson (1268-1299). Rey de Noruega de 1280 a 1299.
 Erik Magnusson de Södermanland (ca.1282-1318). Príncipe de Suecia y duque de Södermanland.
 Erik XII Magnusson (1339-1359). Rey de Suecia de 1356 a 1359.